Cupa EHF Feminin 2015-16 a fost a 35-a ediție a Cupei EHF și s-a desfășurat între 16 octombrie 2015 și 6 mai 2016.

Tragerile la sorți și datele rundelor 
Toate tragerile la sorți au avut loc la sediul Federației Europene de Handbal din Viena, Austria. Rundele a 2-a și a treia au fost trase la sorți pe data de 21 iulie 2015, în timp ce optimile de finală pe 24 noiembrie 2015.

Faza calificărilor

Runda a 2-a 
Echipele din partea stângă a tabelului au jucat meciul tur pe teren propriu. Unele echipe au fost de acord să joace ambele meciuri în aceeași sală, pe terenul adversarului. Formațiile evidențiate cu caractere aldine s-au calificat în Runda a 3-a.

{{TwoLegResult|'GK Galiceanka Lviv|UKR|52-31k|KHF Prishtina|KOS|26-17|26-14}}

|}
Note

a Ambele manșe au fost găzduite de O.F.N. Ionias.
b Ambele manșe au fost găzduite de Fram Reykjavik.
c Ambele manșe au fost găzduite de A.C. Latsia Nicosia.
d Ambele manșe au fost găzduite de Indeco Conversano.
e Ambele manșe au fost găzduite de SPR Pogoń Baltica Szczecin.
f Ambele manșe au fost găzduite de IUVENTA Michalovce.

g Ambele manșe au fost găzduite de ACME-Žalgiris Kaunas.
h Ambele manșe au fost găzduite de Alavarium / Love Tiles.
i Ambele manșe au fost găzduite de HB Dudelange.
j Ambele manșe au fost găzduite de ŽRK "Naisa" Niš.
k Ambele manșe au fost găzduite de KHF Prishtina.

 Runda a 3-a 
Echipele din partea stângă a tabelului au jucat meciul tur pe teren propriu. Unele echipe au fost de acord să joace ambele meciuri în aceeași sală, pe terenul adversarului. Formațiile evidențiate cu caractere aldine s-au calificat în Optimile de finală. 

În august 2015, Federația Franceză de Handbal a informat EHF că a deschis proceduri legale împotriva clubului Union Bègles Bordeaux - Mios Biganos din cauza situației financiare și i-a retras acestuia dreptul de a mai participa la competiție. Deoarece clubul își înregistrase participarea în Runda a 3-a a Cupei EHF, Federația Europeană a considerat neparticiparea echipei din Bordeaux drept o retragere din competiție și a decis amendarea clubului francez. În plus, Tertnes Bergen, adversara francezilor, a câștigat ambele meciuri cu 10-0 prin neprezentarea adversarului și a avansat în optimile de finală.

|}
Note

a Ambele manșe au fost găzduite de Siófok KC.
b Ambele manșe au fost găzduite de HC Leipzig.
c Ambele manșe au fost găzduite de Astrakhanochka.
d Ambele manșe au fost găzduite de HC Odense.
e Ambele manșe au fost găzduite de Hubo Initia Hasselt.

f Ambele manșe au fost găzduite de TuS Metzingen.
g Ambele manșe au fost găzduite de Silkeborg-Voel KFUM.
h Ambele manșe au fost găzduite de DHK Banik Most.
h Ambele manșe au fost găzduite de Pogon Baltica Szczecin.

 Fazele eliminatorii 

 Optimile de finală 
 Tur 

 Retur 

 Sferturile de finală 
Astrahanocika Astrahan a fost de acord să joace ambele meciuri în aceeași sală, pe terenul adversarului Dunaújvárosi KKA.

 Tur 

 Retur 

 Semifinalele 
 Tur 

 Retur 

 Finala 
 Tur 

 Retur 

 Clasamentul marcatoarelor Actualizat pe 6 mai 2016''

Note

Legături externe 
EHF: Pagina oficială a competiției

2015-16
2015 în handbal
2016 în handbal